Nadežda Kičenok e Sania Mirza erano le detentrici del titolo, ma Mirza ha scelto di partecipare al concomitante torneo di Adelaide. Kičenok ha fatto coppia con Kimberley Zimmermann, ma sono state sconfitte in semifinale da Kirsten Flipkens e Laura Siegemund.

In finale Flipkens e Siegemund hanno sconfitto Viktorija Golubic e Panna Udvardy con il punteggio di 6-4, 7-5.

Teste di serie 

  Kirsten Flipkens /  Laura Siegemund (Campionesse)
  Eri Hozumi /  Tamara Zidanšek (quarti di finale)

  Miyu Katō /  Aldila Sutjiadi (quarti di finale) 
  Vivian Heisen /  Makoto Ninomiya (primo turno)

Wildcard 

  Latisha Chan /  Alexa Guarachi (primo turno)

 Olivia Gadecki /  Talia Gibson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hobart International 2023